Ромита има више значења:

 Ромита
 Ромита (Мапими), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Ромита (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ромита (Ромита, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ромита (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ромита (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ромита (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику